The Skin Game — filme de Alfred Hitchcock (1931) conhecido no Brasil como Jogo Sujo
Play Dirty — filme com Michael Caine (1968) traduzido em Portugal como Jogo Sujo
The Stone Killer — filme com Charles Bronson (1973) exibido no Brasil como Jogo Sujo
Dirty Deeds (2002) — filme com Toni Collette traduzido no Brasil como Jogo Sujo
Hard Luck — filme com Wesley Snipes (2006) distribuído no Brasil como Jogo Sujo
Leatherheads — filme com George Clooney (2008) rebatizado de Jogo Sujo em Portugal
Hindsight (filme) — com Jeffrey Donovan (2008), rebatizado de Jogo Sujo no Brasil 
Swelter — filme com Jean-Claude Van Damme (2014) conhecido no Brasil como Jogo Sujo
Black Mass — filme com Johnny Depp (2015) exibido em Portugal como Black Mass - Jogo Sujo

Desambiguações de cinema